Котюржинецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні:
 Котюржинецька сільська рада — Хмельницька область, Красилівський район
 Котюржинецька сільська рада — Хмельницька область, Полонський район